Slavik oder Slavík ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Slavik, Künstlername von Mark Filatov (* 1990), russisch-deutscher Schauspieler und Musiker
 Andreas Slavik (* 1960), österreichischer Musiker und Komponist
 Anna Slavik, Opernsängerin (Sopran) 
 Antonín František Slavík (1893–1942), tschechischer Rundfunkjournalist und Widerstandskämpfer
 Felix Slavik (1912–1980), österreichischer Politiker

 Josef Slavík (1806–1833), tschechischer Violinist und Komponist
 Tomáš Slavík (* 1981), tschechischer Nordischer Kombinierer

Slavik steht für:
 Slavik – Auf Staats Nacken, deutsche Webserie

Siehe auch:

 Slawik